Ruikkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruikkusaari (ö i Järviseutu), Södra Österbotten, 
 Ruikkusaari (ö i Kuusiokunnat), Södra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar